Barysz bezeichnet
 polnisch das ukrainische Dorf Barysch (Dorf)

Barysz ist der Familienname von
 Helmut Barysz (* 1916), polnischer Schwimmer